

Жінки 
 Смєлова Віра Григорівна — заслужений тренер СРСР, заслужений тренер України з плавання, заслужений працівник фізичної культури, відмінник народної освіти.

Чоловіки 
 Смєлов Артем Іркинович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014 року.
Прізвища